Perimede (griechisch Περιμήδη) ist in der griechischen Mythologie:

 Perimede (Tochter des Aiolos), eine Tochter des Aiolos and Enarete 
 Perimede (Schwester des Amphitryon), eine Schwester des Amphitryon
 Perimede (Tochter des Oineus), eine Tochter des Oineus und der Althaia 
 eine Tochter des Eurystheus
 ein anderer Name der Medea

ansonsten:
 eine Schmetterlingsgattung aus der Familie Chrysopeleiidae, siehe Perimede (Gattung)